AFC Champions League 2014 var den 33:e säsongen av Asiens klubbmästerskap, Asiens främsta klubblagsfotbollsturnering som anordnas av AFC och var den 12:e säsongen under sitt nuvarande namn (AFC Champions League). Western Sydney Wanderers från Australien besegrade i finalen Al-Hilal, från Saudiarabien, med sammanlagt 1–0.

Kvalomgångar

Kvalomgång 1

Kvalomgång 2

Kvalomgång 3

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
 Rsssf.com

2014
2014 i Asien
Fotbollssäsongen 2014